Dick Brouwer (atleet), Nederlands verspringer.
 Dick Brouwer (verzetsstrijder), Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog.
 Dick Brouwer (zendeling), directeur van zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht Nederland
 Dirk Brouwer (architect), Nederlands architect en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog.